Anacker ist der Familienname folgender Personen:

 August Ferdinand Anacker (1790–1854), deutscher Komponist
 Friedrich Anacker (1824–1887), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe 
 Heinrich Anacker (1901–1971), schweizerisch-deutscher Schriftsteller
 Hermann Anacker (1917–2019), deutscher Radiologe
 Michael Anacker (* 1968), deutscher Philosoph, Hochschullehrer und Musiker
 Pedro Anacker (* 1962), deutscher Maler
 Ulrich Anacker (1944–2018), deutscher Philosoph

Ein Bergwerk heißt:
 Grube Anacker, Bergwerk in Rösrath, Rheinisch-Bergischer Kreis

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Anacker (Wisconsin), im Columbia County